Eichinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alia Delia Eichinger (* 2001), deutsche Freestyle-Skisportlerin
 Bernd Eichinger (1949–2011), deutscher Filmproduzent und -regisseur
 Ernst Eichinger (1929–2015), deutscher Künstler
 Florian Eichinger (* 1971), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Franz Xaver Eichinger (1910–1992), deutscher Steyler Missionar und Arzt
 Gregor Eichinger (* 1956), österreichischer Architekt
 Heinrich Eichinger, deutscher Turner und Turnlehrer des TSV 1860 München
 Johann Eichinger (1886–1967), österreichischer Politiker (CSP, ÖVP)
 Johann Eichinger (Kreisleiter) (* 1907), österreichischer NSDAP-Kreisleiter
 Julia Eichinger (* 1992), deutsche Freestyle-Skierin
 Julian Eichinger (* 1991), deutscher Eishockeyspieler

 Katja Eichinger (* 1971 als Katja Hofmann), deutsche Journalistin und Autorin
 Leopold Eichinger (1940–2009), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ludwig Eichinger (* 1950), deutscher Germanist
 Mathias Eichinger (* 1954), deutscher Volleyball-Trainer
 Nina Eichinger (* 1981), deutsche Moderatorin und Schauspielerin
 Noel Eichinger (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Sabine Eichinger, deutsche Filmproduzentin
 Simon Alexander Eichinger, bekannt als 7inch (* 1983), deutscher Musikproduzent und Komponist
 Stefan Eichinger, bekannt als Lopazz (* 1975), deutscher Musiker und Musikproduzent
 Thomas Eichinger (* 1974), deutscher Politiker (CSU)

Siehe auch:

 Eichinger See
 Aichinger
 Eiching